Лапшёв — русская фамилия.

 Лапшёв, Анатолий Алексеевич (1924—1945) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Лапшёв, Пётр Владимирович (1914—1952) — Герой Советского Союза.

См. также